How Do You Sleep? – brano musicale di John Lennon del 1971
 How Do You Sleep? – singolo di Jesse McCartney del 2009
 How Do You Sleep? – singolo di Sam Smith del 2019